Ratiu ist der Familienname von:
 Tudor Ratiu (* 1950),  Mathematiker

Rațiu ist der Familienname von:
 Basiliu Raţiu (1783–1870), Geistlicher
 Cosmin Raţiu (* 1979), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Ioan Rațiu (1828–1902), Politiker
 Ion Rațiu (1917–2000), Politiker
 Nicolae Rațiu (1856–1932), Geistlicher